Dominów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Dominów, un village du powiat de Lublin
 Dominów, un village du powiat de Świdnik